Чемпионат Дании по шахматам 1947 года проходил в Эсбьерге. Йенс Эневолльсен стал в третий раз чемпионом страны (в дополнительном матче счет был 3½ : ½ в его пользу).

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1947
 DM-Omkamp 1947

Чемпионаты Дании по шахматам
1947 год в шахматах
1947 год в Дании
Спортивные соревнования в Эсбьерге